Greyhound kan syfta på:

 Greyhound – en hundras från Storbritannien
 Grumman C-2 Greyhound – transportflygplan
 Greyhound Lines – ett bussbolag
 Greyhound (film, 2020) – en amerikansk krigs- och actionfilm från år 2020